Stegosauria , conosciuto più comunemente con il nome di stegosauri, è un gruppo di dinosauri erbivori vissuti nel Giurassico e nel primo Cretacico, diffusi soprattutto nell'emisfero nord, rinvenuti in particolare in Nord America ed in Cina. In realtà probabilmente si tratta di un'impressione erronea relativa alla scarsità di resti ossei del Giurassico superiore gondwanico. Esemplari appartenenti a Stegosauria sono noti comunque anche da Africa, India ed Europa, e probabilmente è solo questione di tempo prima che si dimostri che erano diffusi in tutta la Pangea.

Tutti gli appartenenti a Stegosauria presentano le tipiche placche ossee, chiamate osteoderma che, originandosi dal capo, corrono lungo il dorso arrivando fino alla coda.
Gli Stegosauria prendono il nome dal primo e più noto genere appartenente al gruppo, Stegosaurus.

Classificazione

Stegosauria fu originariamente indicata come un ordine all'interno di Reptilia da OC Marsh nel 1877, sebbene oggi sia generalmente trattata come un infraordine o un sottordine - o più spesso un clade non classificato - all'interno di Thyreophora, che comprende i dinosauri corazzati. Include nell'uso moderno le famiglie Huayangosauridae e Stegosauridae, nominate rispettivamente nel 1982 e nel 1880.

Gli Huayangosauridae erano un gruppo di stegosauri primitivi che vissero durante il Giurassico inferiore-medio. Erano più piccoli degli stegosauri più evoluti e avevano crani più corti e alti. Huayangosauridae non è definito. Attualmente, l'unico genere inequivocabile incluso all'interno della famiglia è il genere tipo Huayangosaurus dalla Cina. I resti poco conosciuti di Regnosaurus del Cretaceo inferiore dell'Inghilterra, tuttavia, indicherebbero che anch'esso potrebbe essere un membro della famiglia - o almeno uno stegosauro di base. L'unico elemento osseo conosciuto di Regnosaurus è una mandibola molto simile a quella di Huayangosaurus.

La stragrande maggioranza degli stegosauri finora ritrovati appartiene alla famiglia Stegosauridae, che visse dal Giurassico superiore fino al Cretaceo inferiore, venendo definiti da Paul Sereno come "tutti gli stegosauri più strettamente imparentati con Stegosaurus che con Huayangosaurus. Includono per definizione il noto Stegosaurus. Questo gruppo è molto diffuso, con membri in tutto l'emisfero settentrionale, in Africa e possibilmente in Sud America.

La prima definizione esatta del clade di Stegosauria è stata data da Peter Malcolm Galton nel 1997: "tutti gli ornithischi thyreophori più strettamente imparentati con Stegosaurus rispetto ad Ankylosaurus". Così definito, Stegosauria è per definizione il sister group di Ankylosauria all'interno di Eurypoda.

Filogenesi 
Kenneth Carpenter del Denver Museum of Nature and Science ha pubblicato un albero filogenetico preliminare di Stegosauria, nella descrizione del 2001 di Hesperosaurus. Una filogenesi aggiornata è stata pubblicata da Mateus et al. (2009), è riportata di seguito.

In alternativa, nel 2017 Raven & Maidment hanno pubblicato una nuova analisi filogenetica, che include quasi tutti i generi di stegosauri noti:

Specie non descritte 
Ad oggi, diversi generi provenienti dalla Cina hanno nomi informali proposti ma non formalmente descritti, incluso "Changdusaurus". Fino a quando non verranno pubblicate descrizioni formali, questi generi sono considerati come nomina nuda. Yingshanosaurus, per lungo tempo considerato un nomenum, è stato descritto nel 1994.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione